Christianskirche steht für:

 Christianskirken (Berlin) in Berlin-Wilmersdorf
 St. Christian (Bilstein), Nordrhein-Westfalen
 St.-Christians-Kirche (Garding), Schleswig-Holstein
 Christianskirche (Ottensen) in Hamburg-Ottensen
 Christianskirkjan in Klaksvík, Färöer
 Christianskirche (Kopenhagen), Dänemark